Vladimir Uspenski ima več pomenov.

 Vladimir Andrejevič Uspenski (rojen 1930), ruski matematik, brat Borisa Andrejeviča.
 Vladimir Dimitrijevič Uspenski (1927 - 2000), ruski pisatelj.
 Vladimir Sergejevič Uspenski
 Vladimir Sergejevič Uspenski (rojen 1922), ruski cirkuški artist.
 Vladimir Sergejevič Uspenski (rojen 1989), ruski umetnostni drsalec.